Лакедемон може да се односи на следеће:
 Лакедемон или Лакедемонија, назив за античку Спарту
 Лакедемон (митологија), митски јунак, епонимни херој Лакедемоније